Альбіан Аєті (нім. Albian Ajeti, нар. 26 лютого 1997, Базель) — швейцарський футболіст албанського походження
 Арлінд Аєті (алб. Arlind Ajeti, нар. 25 вересня 1993, Базель) — швейцарський і албанський футболіст.